Mbuun peut désigner : 
 les Mbuun (ou Ambuun), un peuple de République démocratique du Congo
 le mbuun (ou embuun), une langue bantoue